Cohen Live: Leonard Cohen in Concert — концертный альбом Леонарда Коэна, изданный 28 июня 1994 года.

Об альбоме 
Cohen Live: Leonard Cohen in Concert включает песни, записанные на концертах 1988 и 1993 года. Лирика некоторых песен, в частности «Hallelujah», существенно отличается от студийных версий, и представлена в буклете к Cohen Live: Leonard Cohen in Concert.

Список композиций

Ссылки 
 
  Информация об альбоме на The Leonard Cohen Files

Концертные альбомы 1994 года
Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы на английском языке
Альбомы Sony Music Entertainment